Last Kiss o The Last Kiss pueden referirse a:

 «Last Kiss», una canción romántica en inglés de 1961 de Wayne Cochran, que ha sido versionada por J. Frank Wilson and the Cavaliers, Pearl Jam y otros.
 The Last Kiss (película de 1931), una película muda de la India británica;
 The Last Kiss (película de 2006), una adaptación estadounidense de la anterior, dirigida por Tony Goldwyn.